Fárnaces (do grego Φαρνάκης, Farnaquis, nome de origem elamita, Parnaka ) se refere a vários persas e seus descendentes, inclusive alguns importantes sátrapas e reis na Ásia Menor:

 Fárnaces (filho de Arsames), prefeito do palácio de Dario I da Pérsia, seu sobrinho. 
 Fárnaces (filho de Farnabazo), bisneto do anterior, e sátrapa da Frígia Helespontina.
 Fárnaces (cunhado de Dario III da Pérsia), caiu lutando contra os macedônios.
 Fárnaces I do Ponto, provavelmente descendente dos sátrapas da Frígia Helespontina, rei do Ponto.
 Fárnaces II do Ponto, bisneto do anterior, matou seu pai Mitrídates VI do Ponto.

Desambiguação